Dit is een overzicht van de snelste schaatssters en beste puntentotalen op de sprintvierkamp vrouwen.

Snelste vrouwen sprintvierkamp

Snelste vrouwen sprintvierkamp laaglandbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Snelste vrouwen sprintvierkamp buitenbaan

Snelste vrouwen sprintvierkamp laagland-buitenbaan

Beste puntentotalen sprintvierkamp

Beste puntentotalen sprintvierkamp laaglandbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Beste puntentotalen sprintvierkamp buitenbaan

Beste puntentotalen sprintvierkamp laagland-buitenbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Zie ook 
 Adelskalender - Sprinttweekamp vrouwen
 Adelskalender laagland - Sprinttweekamp vrouwen
 Lijst van schaatsrecords sprintvierkamp vrouwen

Schaatslijsten